Сечин:
 Сечин — древнейшая археологическая культура Перу.
 Сечин — крупный археологический памятник доколумбовой эпохи.

Фамилия 
 Сечин, Игорь Иванович (род. 1960) — российский политический деятель и топ-менеджер, председатель Совета директоров компании «Роснефть».
 Сечин, Сергей Николаевич (род. 1965) —  советский и украинский футболист.